Это статья о немецком художнике. Статью о немецком генерал-фельдмаршале Августе фон Макензене см. Макензен, Август фон

Фриц Макензен (; 8 апреля 1866, Грене возле Крайензена — 12 мая 1953, Бремен) — немецкий художник, один из известнейших представителей югендштиля в Северной Германии.

Биография и творчество 
Фриц Макензен учился живописи у Петера Янссена в Дюссельдорфе и у Вильгельма фон Дица и Фридриха Августа фон Каульбаха в Мюнхене, работавших в основном по тематике исторической живописи. Несмотря на влияние учителей, основной интерес у молодого художника вызывают пейзажная живопись и изображение будней крестьянской жизни. В 1884 г. он поселяется в Ворпсведе близ Бремена, где в 1889 г. совместно с Отто Модерзоном основывает колонию художников, к которой в числе прочих присоединились Ганс ам Энде, Генрих Фогелер, Фриц Овербек, Бернхард Хётгер и Паула Модерсон-Беккер.

В 1910—1918 гг. преподавал в Веймаре, и в эти годы работы Макензена становятся известны по всей Германии. Поэт Райнер Мария Рильке воспел творчество художника в книге стихов «О паломничестве» (1903).

Литература 
 Werner Broer u. a. Epochen der Kunst, Bd4. 19 Jahrhundert:Vom Klassizismus zu den Wegbereitern der Moderne. München-Wien, 1997.
 Klaus-Jürgen Sembach. Jugendstil. Köln, 2007.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 8 апреля
Родившиеся в 1866 году
Умершие в 1953 году
Умершие 12 мая
Умершие в Бремене
Художники Германии XIX века
Художники Германии XX века
Художники-жанристы Германии
Художники-пейзажисты Германии
Награждённые медалью Гёте